Массовое убийство в Университете Северного Иллинойса — событие, произошедшее 14 февраля 2008 года в городе Де-Калб, США.

Стрельба 
Приблизительно в 15:03 по местному времени молодой белый мужчина  в чёрной одежде, вооружённый тремя пистолетами и одним дробовиком, зашёл в одну из аудиторий корпуса Коул-холл, где шла лекция, и находилось от 150 до 200 человек, и открыл прицельную стрельбу по студентам, стреляя в голову.

В результате стрельбы пострадали 24 человека (включая застрелившегося нападавшего). На месте были убиты три человека, двое скончались в больнице в тот же день; 18 ранены, некоторые из которых — тяжело. Злоумышленник сделал 48 выстрелов из пистолетов и ещё 6 из дробовика, в итоге 54 выстрела.

После приезда полиции стрелявший покончил с собой. Позже было объявлено имя преступника — Стив Казмерчак (), американец польского происхождения, бывший студент .

После этих событий занятия 15 февраля были отменены во всём университете.

Убийца

Примечания

Ссылки 
  6 shot dead, including gunman, at Northern Illinois University — CNN о произошедшем.

Стрельба в образовательных учреждениях США
События 14 февраля
2008 год в Иллинойсе
Февраль 2008 года
Массовые убийства в США
Убийства, совершённые в 2008 году